Флаг Верхнемамо́нского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 августа 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2587.

Описание 
«Флаг Верхнемамонского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по диагоналям на четыре части — голубую, две белых (по сторонам) и зелёную; полотнище несёт изображение двух знамён красного цвета с жёлтыми древками и таковыми же копейными наконечниками, расположенными по диагоналям; знамёна перевязаны жёлтой лентой».

Обоснование символики 
Флаг Верхнемамонского района составлен на основе герба и отражает исторические, природные и экономические особенности Верхнемамонского района.

Верхнемамонский район расположен на юге Воронежской области. Районный центр — село Верхний Мамон — названо по небольшой речке Мамоновке, левому притоку Дона.

Основной элемент флага — два красных флага (знамени). Знамёна — символ победы, воинской и трудовой славы — олицетворяют ратные и трудовые подвиги жителей района. Верхнемамонский район неоднократно награждался переходящим Красным знаменем.

Скошенное начетверо деление с одной стороны символизирует природные и сельскохозяйственные угодья района, с другой стороны — это аллегорическое изображение песочных часов, олицетворяющих движение вперёд и устремление в будущее.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ божественного сияния, благодати, величия, богатства, постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта, солнечного света, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невинности.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.

См. также

Примечания